West Point Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Point Historic District (West Point, Kentucky), NRHP-ID 96001344
 West Point Historic District (West Point, Virginia), NRHP-ID 96001051